Ampney est un nom partagé par plusieurs villages du Gloucestershire, en Angleterre :
 Ampney Crucis ;
 Ampney St Mary ;
 Ampney St Peter ;
 Down Ampney.